Янку Думитреску (; родился 15 июля 1944 в Сибиу, Румыния) — румынский композитор, дирижёр и музыковед. Учился у Альфреда Мендельсона, Серджиу Челибидаке. Учёба у Челибидаке способствовала знакомству Думитреску с философией Эдмунда Гуссерля и попыткам применения в музыке принципов феноменологии. На творческое становление композитора повлияла музыка Джачинто Шельси, композиторов французской спектральной школы и румынского композитора Горацио Радулеску. В 1976 году создал ансамбль Hyperion. Основной круг интересов Янку Думитреску связан с академической электронной и электроакустической музыкой, спектральной музыкой, применению возможностей компьютера в музыкальной практике. Композитора в его творчестве преимущественно привлекает космическая тематика и образы.

Основные произведения 
 1967 DIACHRONIES (I) op. 1.A для фортепиано
 1967 DIACHRONIES (II) op. 1.B для фортепиано
 1968 DIACHRONIES (III) op. 1.C для фортепиано
 1968 Метаморфозы / MÉTAMORPHOSES для кларнета
 1967- rev.2oo3 PARADIGMES (I) op. 1.D для фортепиано
 1967- rev.2oo3 PARADIGMES (II) op. 1.E для фортепиано
 1969 COLLAGES для фортепиано
 1970 SPECTRES для препарированного фортепиано
 1970 Новые Метаморфозы / NEW MÉTAMORPHOSES для кларнета
 1970 SOUND SCULPTOR (I) спектральная музыка для фортепиано
 1970 SOUND SCULPTOR (II) спектральная музыка для двух фортепиано
 1972 EIDOS для флейты
 1975 RELIEFS для двух оркестров и фортепиано
 1976 Генезис игры / LE JEU DE LA GENÈSE для двух фортепиано
 1977 Симфонические барельефы / BAS-RELIEFS SYMPHONIQUES для большого оркестра
 1977-ред. 1995 FLUXUS (I) для большого оркестра
 1978 SOLILOQUIUM for Vladimir Mendelsohn для альта
 1979 ORION (I)-(II) для ударных (3 исполнителя)
 1981—1982 Большая Медведица / GRANDE OURSE для двух фаготов, препарированного фортепиано, ударных, струнных и записи
 1984 NIMBUS (I)-(III) для 1/3тромбонов, ударных и записи
 1985 NEPTUNICS (I)-(III) для 4/8 фаготов,1контрафагота и ударных
 1986 HARRYPHONIE (alpha, beta, gamma) для контрабаса, ударных, харрифона и препарированного фортепиано
 1986 HARRYPHONIES (epsilon) для большого оркестра
 1988 GNOSIS for Ion GHITA для контрабаса
 1992 ASTRÉE LOINTAINE для духового оркестра, 3-х групп ударных, фортепиано и саксофона-баса
 1992 CLUSTERUM (I) для ударных
 1994 CLUSTERUM (II) для 3-х ударников
 1994 A PRIORI спектральная и акусматическая музыка для камерного ансамбля
 1968—1994 IMPULSE для флейты и ударных
 1994 KRONOS HOLZWEGE QUARTET для струнного квартета
 1994 Мнемозина / MNEMOSYNE для октобас-флейты, саксофона-баса, 2-х групп ударных, препарированного фортепиано, усиленного там-тама и записи
 1996 SIRIUS KRONOS QUARTET для струнного квартета
 1997 FLUXUS (II) для записи и малого оркестра
 1997 Уран / OURANOS (I—II) для 12-ти виолончелей, виртуальных ударных и записи
 1998 ORIGO для виолончели
 1998 Метеоры и Пульсары / METEORS & PULSARS (I) новая компьютерная музыка
 1998 Метеоры и Пульсары / METEORS & PULSARS (II) музыка для ударных инструментов и компьютерной музыки
 2000 OISEAUX CÉLÉSTES компьютерная музыка
 2000 Новые Метеоры / NEW METEORS (I) компьютерная музыка
 2001 Мистический звуковой объект / OBJET SONORE MYSTERIEUX (I) компьютерная музыка
 2001 Мистический звуковой объект / OBJET SONORE MYSTERIEUX (II) для инструментов и компьютерной музыки (Hommage à IANNIS XENAKIS)
 1978-2oo5 PASÃREA MÃIASTRÃ для большого оркестра
 2oo3-2oo5 Музыка для моего отца / MUSIC for my FATHER спектрально-компьютерная музыка

См. также 
 Спектральная музыка

Примечания

Литература 
 Dumitrescu I. Acousmatic provoker. Interviews by: GILLES PEYRET and SERGE LEROY, Paris 1995, translated from French and completed by JOSH RONSEN, 1999, Austin, Texas, USA 
 Dumitrescu I. On the inside loocking in. Interviewed by JÉRÔME NOETINGER // «Revue et Corrigée» n°29, Grenoble, 1996 & «Bananafish» n°12, San Francisco, 1997 
 Dumitrescu I. Interviewed by Tim HODGKINSON // "RESONANCE " Volume 6, n° 1, London 1997 
 Miller Fr.P. Iancu Dumitrescu. 2011 г. 92 p. ISBN 978-6-1328-5455-1

Ссылки 
 Персональный сайт

Википедия:Биографии современников
Композиторы Румынии
Дирижёры Румынии
Композиторы XX века
Композиторы XXI века
Родившиеся в 1944 году
Родившиеся в Сибиу
Персоналии по алфавиту